Olle Boström ist der Name folgender Personen:

* Olle Boström (Bogenschütze) (1926–2010), schwedischer Bogenschütze
 Olle Boström (Orientierungsläufer) (* 1990), schwedischer Orientierungsläufer